Муншигандж:
 Муншигандж — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Муншигандж — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка.

См. также 
 Муншигандж-Садар